Columbia County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Columbia County, Arkansas
 Columbia County, Florida
 Columbia County, Georgia
 Columbia County, New York
 Columbia County, Oregon
 Columbia County, Pennsylvania
 Columbia County, Washington
 Columbia County, Wisconsin

Se även
 District of Columbia betraktas ibland som ett county
 Columbia County bör ej förväxlas med Columbiana County, Ohio